Carmen Andrés puede referirse a:

Carmen Andrés Añón, política española.
Carmen Andrés, actriz española.